Minutes to Midnight, der associerer til Dommedagsuret, kan henvise til:

 Minutes to Midnight (Jon English-album), album fra 1977 af Jon English
 Minutes to Midnight (Linkin Park-album), album fra 2007 af Linkin Park
 "Minutes to Midnight" (sang), sang fra 1984 af Midnight Oil fra albummet, Red Sails in the Sunset